Molette ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Baptiste Molette (1758–1827), französischer General der Infanterie
 Xavier Molette (1832–1870), französischer Journalist und Kriegsberichterstatter

Molette steht für: 

 Molette (Rebsorte), weiße Rebsorte 
 kleine Stahlwalze, deren erhabene Mustergravur in die eigentliche Kupferdruckwelle eingepresst wird; Synonym zu Prägewalze oder Mörserstößel, siehe Walzprägen

Siehe auch:

 Halbechte Wasserzeichen